William Paterson (1658-1719), homme d'affaires écossais 
 William Paterson (1745-1806), homme politique et juge américain
 William Paterson (1755-1810), militaire et botaniste britannique
 William Paterson (1810-1870), obtenteur écossais
 William Paterson (1839-1914), homme politique canadien en Ontario

Voir aussi